Fulton Building je název několika budov v USA:

 Fulton Building (Pittsburgh) – budova v Pittsburghu z roku 1906, nyní sloužící jako hotel provozovaný společností Marriott International pod značkou Renaissance Hotels
 Fulton Building (New York) – budova v New Yorku z roku 1893 na 87 Nassau Street, dnes sloužící jako kancelářská budova

Jiné budovy nesoucí v názvu „Fulton“:
 Fulton Opera House či Fulton Theatre – divadlo v Lancasteru, Pensylvánie
 Fulton Market – obchodní dům na Fulton Street v New Yorku
 George W. Fulton Mansion – budova ve stylu druhého empíru v Texasu